Selfoss har flere betydninger:
 Selfoss (by) – by i den sydvestlige del af Island ved elven Ölfusá
 Selfoss (vandfald) – vandfald i den nordlige del af Island i elven Jökulsá á Fjöllum
 UMF Selfoss – Ungmennafélag Selfoss, idrætsklub i Selfoss